Karbonadenfisch steht für:
 Steinbeißer (Speisefisch)
 Dornhai